Adlmannseder ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Adlmannseder (1911–1983), Entomologe und Ornithologe
 Josef Adlmannseder (1888–1971), österreichischer Politiker der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP)
 Karl Adlmannseder (1902–1981), österreichischer Künstler
 Reinhard Adlmannseder (* 1943), österreichischer Maler, Grafiker und Kunsterzieher